DAR steht für:

 Flughafen Daressalam in Tansania (IATA-Code)
 Darschawna Aeroplanna Rabotilniza, staatliche Luftfahrtindustrie Bulgariens bis 1945
 Daughters of the American Revolution, US-amerikanische Frauenvereinigung
 Deutscher Akademischer Reiterverband
 Deutscher Akkreditierungsrat
 Deutsches Autorecht, juristische Fachzeitschrift
 disk archive, Archivformat und Archivierungsprogramm
 Display Aspect Ratio, Seitenverhältnis eines Digitalvideo-Bildes
 Dominion Atlantic Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Nova Scotia, Kanada

Dar steht für:
 Dar (Fluss), Zufluss der Grande Eau im Kanton Waadt, Schweiz
 Dar Młodzieży, ein Segelschulschiff (Nachfolger der Dar Pomorza)
 Dar Pomorza, ein Segelschulschiff, seit 1979 außer Dienst
 Daressalam, in Tansania (übliche Kurzbezeichnung)

Dar ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Dar-Creutz, deutsche Filmemacherin
 Munir Ahmed Dar (1935–2011), pakistanischer Hockeyspieler
 Nida Dar (* 1987), pakistanische Cricketspielerin
 Noam Dar (* 1993), israelischer Wrestler
 Tanvir Ahmed Dar (1947–1998), pakistanischer Hockeyspieler
 Tauqir Dar (* 1964), pakistanischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Daar

Abkürzung